

Acronimi
 VICE (VersatIle Commodore Emulator)  – emulatore dei computer a 8 bit della Commodore.

Aziende 
 Vice Media - società di digital media e comunicazioni

Cinema
Vice – film del 2008 diretto da Raul Inglis
Vice – film del 2015 diretto da Brian A. Miller
Vice - L'uomo nell'ombra (Vice) – film del 2018 diretto da Adam McKay

Editoria  
 Vice – rivista di cultura contemporanea a distribuzione internazionale, edita da Vice Media

Fumetti 
 Vice – personaggio DC Comics, membro del Corpo delle Lanterne Rosse

Musica
 Vice – singolo di Miranda Lambert del 2016
 Vice Records – etichetta discografica di proprietà di Vice Media